Fred Hall kan syfta på:

Fred Hall (guvernör)
Fred Hall (musiker)